Ginet est un nom de famille notamment porté par :

 Joseph Ginet (1803-?), homme politique savoyard
 Jean Ginet (1881-1942), homme politique français
 René Ginet (1927-2014), spéléologue et zoologiste français
 Pierre-Yves Ginet (1967), photojournaliste français

Homonymie de patronyme
Patronyme français